

Astronomia 
 543 Charlotte – asteroide della fascia principale

Cinema 
 Charlotte – film del 1981 diretto da Frans Weisz
 Charlotte – film d'animazione del 2021 diretto da Tahir Rana e Éric Warin

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Charlotte – capoluogo della Contea di Mecklenburg, Carolina del Nord
 Charlotte – città della Contea di Clinton, Iowa
 Charlotte – città della Contea di Washington, Maine
 Charlotte – capoluogo della Contea di Eaton, Michigan
 Charlotte – città della Contea di Chautauqua, New York
 Charlotte – capoluogo della Contea di Dickson, Tennessee
 Charlotte – città della Contea di Atascosa, Texas
 Charlotte – città della Contea di Chittenden, Vermont

Musica 
 Charlotte – gruppo musicale visual kei giapponese
 Charlotte – album di Charlotte Perrelli del 1999
 Charlotte – singolo delle Kittie del 2000, dall'album Spit

Televisione 
 Charlotte – serie televisiva anime del 1977
 Charlotte – serie televisiva anime del 2015

Altro 
 Charlotte – nome proprio femminile corrispondente all'italiano Carlotta
 Charlotte – tipo di dessert
 Charlotte – mascotte del gruppo heavy metal The Iron Maidens
 Charlotte – personaggio della serie di romanzi e film Twilight, creata da Stephenie Meyer
 Charlotte Linlin – personaggio del manga e anime One Piece

Pagine correlate 
 Charlot (disambigua)